Duke (álbum) - da banda Genesis
 Duke (mascote) - da linguagem de programação Java

 Personagens 
Duke (Commandos)
Duke (G.I. Joe)

Desambiguação